Anne Broadbent, mathématicienne canadienne
Annie Broadbent, gymnaste artistique britannique
Christopher Bowers-Broadbent (1945-), organiste et compositeur britannique
Donald Broadbent (1926-1993), psychologue anglais
Ed Broadbent (1936-), homme politique canadien
Graham Broadbent, producteur de cinéma britannique
James Broadbent (1949-), acteur britannique
Peter Broadbent (1933-2013), footballeur anglais
Punch Broadbent (1892-1971), joueur de hockey sur glace canadien

Homonymie de patronyme